Leszcze – zespół muzyczny Macieja Miecznikowskiego

Lokalizacje w Polsce 
 Leszcze – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Leszcze – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Leszcze – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Leszcze – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Leszcze – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Niwiska 
 Leszcze – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Leszcze – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kłodawa 
 Leszcze – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec

Zobacz też 
 Leszcz – ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych